Axion Esti peut faire référence à :
 Axion Esti, une icône sacrée orthodoxe, située à Karyès, au mont Athos, en Grèce ;
 Axion Esti, un long poème d'Odysséas Elýtis (1960) ;
 Axion Esti, un oratorio de Míkis Theodorákis basé sur le poème d'Élytis (1964).